

Codici 
 JSO – codice aeroportuale IATA del Södertälje Heliport, Södertälje, Svezia